El nombre de Augusto Hidalgo puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Augusto Hidalgo Champsaur: Abogado y activista antifranquista canario.
 Augusto Hidalgo Macario: Político canario, hijo del anterior, y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.